

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч 

Товарищеский матч 

Товарищеский матч 

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1954

Футбол в СССР в 1954 году
1954